Гороховье — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Гороховье — деревня в Глубокском районе Витебской области.

Россия 
 Гороховье — деревня в Великолукском районе Псковской области.